Všebořice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Všebořice (Scheborschitz), Ortsteil von Loket u Dolních Kralovic, Okres Benešov
 Všebořice (Schöbritz), Ortsteil von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem
 Všebořice-u vozovny, Grundsiedlungseinheit von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem
 Obchodní zóna Všebořice, Grundsiedlungseinheit von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem